Chattanooga pode ser:

Chattanooga, uma das principais cidades do Estado americano de Tennessee.
Chattanooga Choo Choo, uma canção de 1941, composta por Harry Warren e Mack Gordon.
A Batalha de Chattanooga, da Guerra Civil Americana.
O USS Chattanooga, um navio da Marinha dos Estados Unidos

Desambiguação